* Józef Aleksander Jabłonowski herbu Prus III (1711-1777) – wojewoda nowogródzki, stolnik wielki litewski
 Józef Jabłonowski herbu Grzymała (zm. 1821) – starosta korsuński i wiślicki
 Józef Jabłonowski – poseł do Sejmu krajowego Galicji